Bradley Randle (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Brian Randle (1985) – ex cestista statunitense
 Chasson Randle (1993) – cestista statunitense
 Jerome Randle (1987) – cestista statunitense naturalizzato ucraino
 John Randle (1967) – ex giocatore di football americano statunitense
 Joseph Randle (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Joseph Randle Thomas, noto come Joe Thomas (1948) – ex cestista statunitense
 Julius Randle (1994) – cestista statunitense
 Kevin Randle (1949) – militare, giornalista e scrittore statunitense
 Monwell Randle (1982) – cestista statunitense
 Rueben Randle (1991) – giocatore di football americano statunitense
 Ryan Randle (1981) – ex cestista statunitense
 Theresa Randle (1964) – attrice statunitense
 Vicki Randle (1954) – polistrumentista, cantante e compositrice statunitense